Niemcy:
 Enkenbach-Alsenborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Enkenbach-Alsenborn – gmina związkowa w związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Enkenbach-Alsenborn – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern

Zobacz też:
 Alsenborn
 Enkenbach